Джозеф Чан (,  ) — тайванський актор.

Найвідоміший за роллю (за словами критиків 2006 року) в тайванськму фільмі Вічне літо, який приніс йому два Golden Horse Film Festival and Awards номінації на Найкращий актор другого плану і Найкращий новий виконавець (роль Ю Шоухенг). Також був номінований у 2006 році, для Best Leading Actor in a Mini-series в 41-му Golden Bell Awards для його ролі як Павло в Corner of Auction World. Він здобув освіту в торгівлі і школі мистецтв Фу-Сін (复兴 商 工) в Тайбей .

Фільмографія

Ролі у телесеріалах

Ролі і музичних відео

Нагороди та номінації

Посилання  
 Сяо-цюань Чжан  в Internet Movie Database

Тайванські актори